Rehabilitierung steht für:
 Wiedergutmachung individuell erlittenen Unrechts
 Rehabilitation, eine Sozialleistung
 Wiedereingliederung im Sinne von Resozialisierung von Strafgefangenen, siehe Resozialisierung als Vollzugsziel

Recht:

 Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege